Gnesta (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Gnesta (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.